Echoes ():

Музыка

Альбомы 
 Echoes — альбом украинского электронного проекта Cape Cod, выпущенный в 2018 году.
 Echoes — альбом группы Front Line Assembly, выпущенный в 2014 году.
 Echoes — альбом квартета Modern Jazz Quartet, выпущенный в 1984 году.
 Echoes: The Retrospective — сборник песен группы Camel, выпущенный в 1993 году.
 Echoes: The Best of Pink Floyd — сборник песен группы Pink Floyd, выпущенный в 2001 году.
 Echoes — альбом группы The Rapture, выпущенный в 2003 году.
 Echoes — альбом певицы Мэгги Райлли, выпущенный в 2003 году.
 Echoes — альбом певца Уилла Янга, выпущенный в 2011 году.
 Echoes — альбом певицы Анггун, выпущенный в 2011 году.
 Echos — альбом группы Lacrimosa, выпущенный в 2003 году.

Песни 
 «Echoes» — композиция группы Pink Floyd из альбома 1971 года Meddle.
 «Echoes» — песня группы Klaxons 2010 года.

Прочее 
 Metroid Prime 2: Echoes — японская компьютерная игра в жанре шутера от первого лица.

См. также